Round Island Lighthouse ist der Name folgender Leuchttürme:

 Round Island Lighthouse (Michigan), NRHP-ID 74000994
 Round Island Lighthouse (Mississippi), NRHP-ID 86002815
 Round Island Lighthouse (Sri Lanka)